Godsbanen har flere betydninger:

 Godsbanen (Aalborg) - Areal i Aalborg
 Godsbanen (Aarhus) - Kulturhus i Aarhus beliggende i bydelen Aarhus K